Kręgi (district Wyszków) - Mazovië
 Kręgi Nowe - Mazovië